Somogyi Antal  (1811–1885) politikus, képviselőházi tag
Somogyi Antal (1892–1971) római katolikus pap, művészettörténész
Somogyi Antal (1920–2010) fizikus